La communauté de communes du Périgord Nontronnais est le nom porté par deux intercommunalités du département de la Dordogne :
 communauté de communes du Périgord Nontronnais (ancienne), active de 2002 à 2013, composée de 12 communes ;
 communauté de communes du Périgord Nontronnais (nouvelle), active à partir de 2017, composée de 28 communes.